Slovo krakorec má více významů:

 Krakorec – nosný článek v gotické architektuře
 Krakorec (opevnění) – opevňovací prvek novodobé fortifikace
 Krakorec (železnice) – nosný prvek pro železniční návěstidla
 Krakorec – součást veslice, opora vesla
 Krakorec – nosná součást křídla letadel
 Krakorec – nástavba prodlužující rameno jeřábu
 Krakorec – místní název a ulice v obci Kolín, část Nová ves I